

Тетюші — місто, районний центр, Татарстан
 Тетюші — село, Атяшевський район, Мордовія